Oka är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Oka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oka är platt, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Oka. Runt Oka är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saint-Eustache,  km nordost om Oka. 

Omgivningarna runt Oka är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Oka (lungsod)